Сульфат полония(IV) — неорганическое соединение, соль металла полония и серной кислоты с формулой Po(SO), бесцветные (белые) кристаллы, гидролизуется в воде.

Получение 
 Растворение в разбавленной серной кислоте хлорида полония(IV):

 Растворение в разбавленной серной кислоте оксида полония(IV):

Физические свойства 
Сульфат полония(IV) образует бесцветные (белые) кристаллы. 

В водных растворах подвергается сильному гидролизу, в подкисленных растворах устойчив.

Не растворяется в этаноле и ацетоне.

Химические свойства 
 Разлагается при нагревании:

Литература 
 
 

полония